Słowo Lenne może oznaczać:

W Niemczech:
 Lenne – dzielnica miasta Schmallenberg
 Lenne – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden
 Lenne – rzeka, dopływ Ruhry
 Lenne – rzeka, dopływ Wezery

We Francji:
 Lenne – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Aveyron, lewy dopływ rzeki Aveyron